hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Putnam (ang. Putnam County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia